Viorel Moldovan – (Bistrița, 8 agosto  1972) ex calciatore e allenatore di calcio rumeno.
 Marcela Moldovan-Zsak – (Satu Mare, 3 giugno 1956) ex schermitrice rumena.